Deze (onvolledige) lijst toont een overzicht van watertorens in de provincie Namen.

|}

Bouwwerk in Namen (provincie)
Namen
Watertorens